Piffl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Piffl (1907–1972), tschechischer Architekt deutscher Abstammng
 Eduard Piffl (1921–1998), österreichischer Zoologe
 Erna Piffl (1904–1987), österreichische Malerin, Grafikerin und Trachtenforscherin, siehe Erna Moser-Piffl
 Friedrich Gustav Piffl (1864–1932), österreichischer Erzbischof und Kardinal
 Ludwig Piffl (1900–1975), österreichischer Lehrer und Quartärforscher
 Otto Piffl (1866–1926), österreichischer Oto-Rhino-Laryngologe
 Rudi Piffl (1924–2013), deutscher Tischtennisspieler
 Theodor Piffl-Perčević (1911–1994), österreichischer Politiker (ÖVP)